Молдавия на детском конкурсе песни Евровидение впервые приняла участие в 2010 году. Посредством национального отбора, выступления которого были записаны 19-20 сентября и который был осуществлён 25 сентября, был выбран одиннадцатилетний Штефан Рошкован с песней «AlliBaba». Он представил Молдавию на международном конкурсе 20 ноября 2010 года в Минске, достигнув 8 места. В 2011 году в Армении Лерика заняла 6 место с 78 очками. В 2012 году в Нидерландах Молдавию представил Денис Мидоне, заняв 10 место (52 балла). В 2013 году Молдавия заняла 11 место , худший результат для страны.

Участия

Голоса за Молдавию (2010—2012)

Ссылки 
 Молдова на детском Евровидении ESCKAZ.com

Музыка Молдавии